Capital kan syfta på:

Geografi

Argentina 

 Departamento de Formosa, kommun, 
 Departamento de Capital (kommun i Corrientes), 
 Departamento de Capital (kommun i Misiones), 
 Departamento de La Capital, kommun, Santa Fe, 
 Departamento de Capital (kommun i La Pampa), 
 Departamento de Capital (kommun i Mendoza), 
 Departamento de Capital (kommun i San Juan), 
 Departamento de Capital (kommun i Córdoba), 
 Departamento de Capital (kommun i La Rioja), 
 Departamento de Capital (kommun i Catamarca), 
 Departamento de Capital (kommun i Santiago del Estero), 
 Departamento de Capital (kommun i Tucumán), 

Robotskapade Argentinaförgreningar